Stany Zjednoczone:
 Athena – miasto w stanie Oregon

Inne:
 Athena – gra komputerowa, wydana w roku 1986 przez SNK
 Athena – turecka grupa muzyczna
 Athena – Indianie
 Athena (Atena) – w mitologii greckiej bogini mądrości (rozumu), wojny sprawiedliwej, tkactwa, opiekunka Aten
 MS Athena – statek pasażerski

Zobacz też 
 Atena – strona ujednoznaczniająca
 Athene – strona ujednoznaczniająca